Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux paralympiques depuis 1960, en prenant en compte les Jeux paralympiques d'hiver et les Jeux paralympiques d'été.

L'IPC ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements de l’IPC.

À propos de ce tableau 
Ce tableau est trié par défaut alphabétiquement. Cependant, on peut classer les différents nations selon le nombre de médailles d'or, d'argent, de bronze ou leur total en cliquant sur les cases en haut des colonnes.
Il est de coutume, en France et dans la plupart des pays du monde, de classer les nations en prenant en compte :
 le nombre de médailles d'or en premier
 le nombre de médailles d'argent en cas d'égalité du nombre de médailles d'or
 enfin, le nombre de médailles de bronze, en cas d'égalité sur les deux premiers critères.
Cependant, certains pays, comme les États-Unis, considèrent d'abord le nombre total de médailles, la nature de celles-ci ne servant qu'à départager d'éventuelles égalités.
Bien que la première méthode de classement soit plus couramment utilisée, l'IPC n'établit officiellement aucun classement des nations : seules la liste des athlètes médaillés et leur nation d'appartenance figurent dans le décompte officiel de l'IPC.

Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du code pays du CIO. 

Lorsque certains codes ont changé sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'URSS par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en italique sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

Ce tableau a été actualisé après les Jeux paralympiques d'été de Londres en 2012.

Tableau des médailles

Pays sans médailles

Records 
Pays les plus médaillés aux Jeux paralympiques d'hiver :
 : 80 médailles en 2014 
 : 70 médailles en 1984 
 : 64 médailles en 1994 

 : En 2014, Roman Petushkov est le seul athlète à avoir remporté 6 médailles lors d'une seule édition des Jeux paralympiques d'hiver.

Pays les plus médaillés aux Jeux paralympiques d'été :
 : 276 médailles en 1984
 : 268 médailles en 1988
 : 231 médailles en 2012

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Jeux paralympiques
 Classement mondial des grandes nations du sport
 Décompte des médailles olympiques par nation

Délégation aux Jeux paralympiques
Liste de pays